Mark Schulz peut désigner :

 Mark Schultz (1955-), auteur de bande dessinée américain ;
 Mark Schultz (1960-), lutteur américain.